La Poterie kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Poterie-Mathieu, departementet Eure i regionen Normandie, 
 La Poterie-au-Perche, departementet Orne i regionen Normandie,